Der Slowenische Eishockeypokal war der nationale Pokalwettbewerb in Slowenien im Eishockey.

Titelträger

Saison 1995/96

Halbfinale

Finale

Saison 2000/01 
Die erste Phase des Cups findet jährlich in der vorhergehenden Saison statt.

Halbfinale 
Das Finalturnier wurde an einem Wochenende, dem 2. und 3. September 2000 in Bled durchgeführt.

Spiel um Platz 3

Finale

Einzelnachweise 

Pokal
Eishockeyveranstaltung 1995
Eishockeyveranstaltung 1996
Eishockeyveranstaltung 2000